Stehlik bzw. Stehlík (weiblich Stehlikova bzw. Stehlíková) ist der Name folgender Personen:

 Bohumír Stehlík (* 1990), tschechischer Pianist
 Džamila Stehlíková (* 1962), tschechisch-kasachische Ärztin, Hochschullehrerin und Politikerin
 Egon Stehlik (1921–1996), deutscher Fußballspieler
 Henrik Stehlik (* 1980), deutscher Trampolinturner
 Jan Stehlík (* 1985), tschechischer Handballspieler
 Martin Stehlik (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Richard Stehlík (* 1984), slowakischer Eishockeyspieler

Stehlík ist ferner der tschechische Name für:
 Stieglitz, eine Singvogelart